Wyke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Wyke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Wyke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Wyke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Wyke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Wike – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire